Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Korszkow – rosyjski hokeista
 Jegor Korszkow – rosyjski hokeista